Punakha (district), een district in Bhutan
Punakha (stad), een stad in Bhutan
Punakha (dzong), een dzong in Bhutan